FC PBS Velká Bíteš (celým názvem: Football Club První brněnská strojírna Velká Bíteš) je český fotbalový klub, který sídlí ve Velké Bíteši v Kraji Vysočina. Založen byl v roce 1932 pod názvem SK Velká Bíteš. Od sezony 2016/17 hraje v divizní skupině „D“ (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Velká Bíteš.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1932 – SK Velká Bíteš (Sportovní klub Velká Bíteš)
 19?? – TJ Spartak Velká Bíteš (Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš)
 199? – FC Spartak Velká Bíteš (Football Club Spartak Velká Bíteš)
 2018 – FC PBS Velká Bíteš (Football Club První brněnská strojírna Velká Bíteš)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1975–1976: Okresní přebor Žďárska
 1978–1979: I. B třída Jihomoravského kraje – sk. A
 1981–1983: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A
 1983–1984: Jihomoravská krajská soutěž I. třídy – sk. ?
 1984–1985: Jihomoravský krajský přebor – sk. A
 1991–1993: I. A třída Jihomoravské župy – sk. B
 1993–1994: I. B třída Jihomoravské župy – sk. A
 1994–1997: I. A třída Jihomoravské župy – sk. B
 1997–2001: I. A třída Jihomoravské župy – sk. A
 2001–2002: I. B třída Jihomoravské župy – sk. ?
 2002–2005: I. A třída Kraje Vysočina – sk. A
 2005–2016: Přebor Kraje Vysočina
 2016– : Divize D

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1978/79: Po sezoně proběhla reorganizace krajských soutěží.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

FC PBS Velká Bíteš „B“ 

FC PBS Velká Bíteš „B“ je rezervní tým Velké Bíteše, hrající od sezóny 2012/13 I. B třídu Kraje Vysočina (7. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezonách 2012/13 a 2015/16, kdy se v I. B třídě Kraje Vysočina (7. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1968–1970: Okresní soutěž Žďárska
 1970–1974: Okresní přebor Žďárska
 1979–1980: Okresní přebor Žďárska
 1985–1993: Okresní přebor Žďárska
 1995–1996: Okresní přebor Žďárska
 2004–2009: Okresní soutěž Žďárska
 2009–2012: Okresní přebor Žďárska
 2012– : I. B třída Kraje Vysočina – sk. B

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 15–16
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strana 31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strana 31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1932
FC PBS
Sportovní kluby v okrese Žďár nad Sázavou
Fotbal v okrese Žďár nad Sázavou